Fongué ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Fongué (* 1991), Schweizer Basketballspieler
 Rolf Fongué (* 1987), Schweizer Leichtathlet